Il campionato mondiale di snooker 1988 venne disputato dal 16 aprile al 2 maggio 1988 presso il Crucible Theatre di Sheffield nel Regno Unito.

Steve Davis vinse la finale 18-11 contro Terry Griffiths.

Per Davis fu il suo quinto titolo, mentre Griffiths arrivò alla finale dopo nove anni da quella vittoriosa contro Dennis Taylor nel 1979.

il break più alto del torneo fu di 140 ottenuto da Steve James. e fu uno dei 18 century breaks realizzati nel campionato.

Montepremi

 Vincitore: £ 95.000
 Finalista: £ 57.000
 Semifinalisti: £ 28.000
 Quarti di finale: £ 14.250
 Ottavi di finale: £ 7.125
 Sedicesimi di finale: £ 4.007,81

Break più alto: £ 9.500
Montepremi totale: £ 475.000

Tabellone finale

Note 

1988
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 1988